

Geografia
Italia
 Giardini-Naxos – comune della città metropolitana di Messina in Sicilia
 Giardini di Corcolle – frazione di Roma Capitale

Persone
 Cesare Giardini (1893-1970) – traduttore, scrittore, storico, giornalista ed editore italiano
 Domenico Giardini (1958) – geofisico italiano
 Eliane Giardini (1952) – attrice brasiliana
 Ernesto Giardini (1869-1961) – banchiere e politico italiano
 Felice Giardini (1716-1796) – violinista e compositore italiano
 Gino Giardini (1930-2006) – insegnante, saggista, giornalista scrittore italiano
 Umberto Maria Giardini (1968) – cantautore italiano
 Vincenzo Giardini (1907-1991) – politico e partigiano italiano